Открытый чемпионат Сербии 2010 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в сербском Белграде, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 3 по 9 мая.

Победитель прошлого года — Новак Джокович — защищал свой прошлогодний титул в качестве первого сеянного.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 Открытый чемпионат Сербии

 Мировой Тур ATP 2010
 ATP 250

 Портал: Теннис

Сербия
Теннис
Май 2010 года
2010